Шёненберг-Кюбельберг:

 Шёненберг-Кюбельберг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Шёненберг-Кюбельберг — коммуна в Германии, объединённая община, в земле Рейнланд-Пфальц.